«Две́сти лет вме́сте (1795—1995)» — литературно-историческое исследование А. И. Солженицына, посвящённое русско-еврейским отношениям в Российской империи и СССР в период между 1795 и 1995 годами. Первая часть охватывает период с 1795 по 1916 год, вторая — с 1917 года до конца XX века.

В предисловии к книге автор пишет, что многократно сталкивался с вопросом русско-еврейских взаимоотношений в ходе многолетней работы над исторической эпопеей «Красное колесо» и выражает надежду «найти доброжелательных собеседников и в евреях, и в русских».

Издание 
Впервые опубликовано издательством «Русский путь» в серии «Исследования новейшей русской истории» (выпуски 7 и 8) в двух томах:
 Часть I — Солженицын А. И. Двести лет вместе: В 2 т. Т. 1. — М.: Русский путь. 2001. 512 с. ISBN 5-85887-110-0. ББК 63.3 (2)
 Часть II — Солженицын А. И. Двести лет вместе: В 2 т. Т. 2. — М.: Русский путь. 2002. — 512 с., ил. ISBN 5-85887-151-8. ББК 63.3 (2)

Книга стала победителем конкурса «Лучшие издания XIV Московской международной книжной выставки-ярмарки» (2001).

Отклики 
«Двести лет вместе» вызвали волну как положительных, так и отрицательных откликов, а также обвинений автора в антисемитизме. Обозреватель журнала «Новое литературное обозрение» Борис Витенберг отмечает, что чем ближе к теме истории евреев в дореволюционной России была специализация автора отзыва, тем более критичным он был по отношению к Солженицыну, и, напротив, чем дальше компетенция рецензентов от проблематики книги, тем более восторженными были их оценки. Кроме того, он указал, что наиболее жёсткой критике книга подверглась со стороны учёных-историков, специализирующихся на данной теме.

Положительные 
Историк, религиовед и политолог Андрей Зубов: «Занимаясь более пятнадцати лет этническими отношениями в России, я могу сказать, что больший научный результат в исследовании русско-еврейских отношений, чем тот, которого достиг в своём первом томе новой книги Александр Исаевич, я себе помыслить не могу. Его исследование абсолютно не тенденциозно. В нём нет выпячивания, предпочтения ни еврейской, ни русской позиции, а есть стремление доискаться до правды, есть главное для историка достоинство: считать, что какой бы ни была правда, она всегда важнее для понимания и причин, и следствий — и ближайших, и отдалённых, — чем любая фальсификация, умолчание, затирание и затушёвывание. Правда должна быть высказана до самых последних основ, самых последних слов. Тогда есть возможность выздоровления».

Белорусский политолог еврейского происхождения Вольф Рубинчик, отвечая критикам, упрекавшим автора книги в необъективности, писал: «Писатель, даже лауреат Нобелевской премии и член Академии наук, не обязан быть объективным наравне с участниками научных дискуссий». В. Рубинчик задался вопросами: «может, именно таких трудов и не хватает в наше время?» и «разве не уместна пословица «Не люби потаковщика, люби спорщика», приведённая автором?» (по его мнению, кому-то из авторитетных белорусов следовало бы продолжить дело Солженицына и создать труд, посвящённый отношениям «литвинов» и «литваков», то есть белорусов и белорусских евреев). При этом были отмечены некоторые методологические погрешности книги «Двести лет вместе».

Критические 
Наиболее распространённой претензией со стороны специалистов автору стало продвижение собственной исторической концепции, согласно которой российские власти всемерно содействовали евреям, а они в ответ спаивали и порабощали русский народ, а также разрушали страну. Для этого автор, по мнению критиков, манипулировал использованными источниками, выпячивая то, что его концепции соответствовало, и замалчивая то, что ей противоречило.

Канадский славист Зинаида Гимпелевич отмечает, что это самая спорная из книг Солженицына. Книга была оценена критикой как выдающееся интеллектуальное достижение «стареющего писателя». Однако при этом были отмечены предвзятость, догматизм, явные упущения и некорректные интерпретации.

Историк Йоханан Петровский-Штерн писал, что книга эта «самая что ни на есть антиеврейская, да ещё приправленная псевдонравственными сентенциями и обставленная псевдоакадемическими атрибутами» и что она «закрепляет все самые лживые, дурные, безосновательные, предрассудочные и, увы, ультраконсервативные представления о евреях, сложившиеся в традиции русской мысли».

Историк Геннадий Костырченко в журнале «Лехаим» отметил, что заявленная авторская позиция «над схваткой» является не более чем декларацией, поскольку в реальности Солженицын «стал обосновывать в основном только коллективную историческую вину одной стороны — еврейской. И именно эта подспудная направленность и стала одной из главных несущих конструкций идеологического каркаса книги». В другой статье в том же журнале, сравнивая «Двести лет вместе» с книгой историка Олега Будницкого «Российские евреи между белыми и красными (1917—1920)», Костырченко пишет, что «Солженицын, исследуя „раскалённую“ тему, задаётся вопросом „кто виноват?“ (и чаще отвечает: „евреи“)», а Будницкого прежде всего интересует фактическая сторона дела, и что Солженицын торопится вынести приговор, а Будницкий стремится к установлению истины. Он также писал в монографии «Сталин против „космополитов“. Власть и еврейская интеллигенция в СССР», что «в итоге бурного обсуждения большинство специалистов склонилось к тому, что этот труд, хотя и произвёл позитивный просветительский эффект, в научном отношении далёк от совершенства».

Библиограф Арон Черняк в статье на сайте «Тель-Авивского клуба литераторов» считает, что «как историческое исследование книга А. Солженицына „Двести лет вместе“ не может быть признана профессиональной, она не отвечает своей цели. Автор не создал какой-либо новой концепции развития еврейского вопроса в дореволюционной России. Основная задача исследования сформулирована недостаточно чётко, однако явно ощущается тенденция: смягчение официальной политики в еврейском вопросе, провозглашение равной вины и ответственности русской и еврейской сторон, а в некоторых случаях — преобладания в этом плане еврейской стороны. Общая картина, нарисованная автором, неполна и, главным образом, смещена по важным акцентам, далеко не всегда соответствует действительности».

«Евреи в СССР и в будущей России» 
В 2000 году некий Анатолий Сидорченко издал в Славянске книгу «Soli Deo Gloria», в которую включил раздел «Евреи в СССР и в будущей России», принадлежавший, по его утверждению, Александру Солженицыну и написанный в 1968 году. Солженицын, назвав составителя психически больным, отказался от причастности к этому сочинению, издание назвал хулиганской выходкой. Однако после выхода второго тома книги «Двести лет вместе» в нём были обнаружены массовые стилевые и текстуальные заимствования из сочинения «Евреи в СССР и в будущей России». Кроме того, в печати появились сведения о том, что опубликованный Сидорченко текст соответствует оригиналу рукописи, переданной ранее бывшей женой писателя Натальей Решетовской в архив Института русской литературы Российской академии наук.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Костырченко Г. В. Из-под глыб века // Родина, № 7. 2003
 на других языках

Ссылки 

 
 Бакланов Г. Кумир. // Заметки по еврейской истории. № 42. 25.05.2004 
  
 Александр Бовин: «Солженицын разрушает комплекс неполноценности, сидящий у русских, который и служит почвой для антисемитизма» // Еврейский интернет-клуб 
 Бондаренко В. Цитатник Солженицына // Завтра, 28.08.2001
 Ваксберг А. «Из ада в рай и обратно».Еврейский вопрос по Ленину, Сталину и Солженицыну. М.: «Олимп», 2003
 Галковский Д. Восемьдесят лет вместо. (О книге Александра Солженицына «Двести лет вместе»)
 Иеромонах Макарий. Зачем говорить правду
 Каждая В. Еврейский синдром советской пропаганды: часть 1, часть 2, часть 3
 Кацис Л. Ф. Еврейская энциклопедия — орган антисемитской мысли?! // Независимая газета
 Кукушкин В. Война и мир русско-еврейской истории от автора «Красного колеса» // Полит.ру
 Максудов С. Не свои
 
 
 
 
 
 
  
 Резник С. Е. Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии Солженицына
 Резник С. Е. Лебедь белая и шесть пудов еврейского жира: часть 1, часть 2
 Сабов А. Двести лет вместе или одиночество вдвоём // Российская газета
 Солженицына Н. Полемика // Независимая газета, 26.07.2001 (Ответ Л. Ф. Кацису)
 Фрезинский Б. Я. Бенедикт Сарнов о феномене Александра Солженицына // Народ Книги в мире книг. 2013. № 107.
 Черняк А. Я. Еврейский вопрос в России: глазами Александра Солженицына

 Интервью Солженицына с Виктором Лошаком. «Раскалённый вопрос»
 «Двести лет вместе», или О закваске и тесте
 Чекисты = евреи? Мифы Александра Солженицына
 Дискуссия по книге А. И. Солженицына «Двести лет вместе» 10 июля 2001 года в Фонде «Русское зарубежье»
 Русские? Евреи? Русские евреи? А. Солженицын. [дек. 2002 / Беседу вёл В. Лошак] // Московские новости : газета. — 2002. 24—30 дек.
 Недружественная критика

Произведения Александра Солженицына
История евреев России
Книги по еврейской истории
Книги 2001 года
Книги 2002 года
Исторические сочинения Александра Солженицына